Topmodell (Top Model), brazil televíziós-sorozat
 Topmodell, tehetségkutató show